Luksemburg:
 Dippach – gmina

Niemcy:
 Dippach – dzielnica Eltmann
 Dippach – dzielnica Möckmühl
 Dippach – dzielnica Werra-Suhl-Tal

Zobacz też:
 Tippach